Bolles ist der Familienname folgender Personen:

 Don Bolles (1928–1976), US-amerikanischer Journalist
 Garett Bolles (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Julia Bolles-Wilson (* 1948), deutsche Architektin
 Richard Nelson Bolles (1927–2017), US-amerikanischer Sachbuchautor
 Stephen Bolles (1866–1941), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Bolles+Wilson, ein deutsches Architekturbüro
 Boles